Владимир „Владо” Јокановић (Добој, 5. мај 1929 — Сарајево, 11. јун 2014) је био југословенски и босанскохерцеговачки филмски и позоришни глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е_
|-
| 1969. || Нека далека свјетлост || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1970. || Угурсуз (ТВ филм) || Кемал
|-
| 1972. || Увријеђени човјек (ТВ филм) || Капетан (као Владимир Јокановић)
|-
| 1975. || Одборници (ТВ серија) || /
|-
| 1975. || Писаћа машина (ТВ филм) || /
|-
| 1978. || Прича о кмету Симану (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1982. || Ноћ стријепње (ТВ филм) || /
|-
| 1983. || Самек (ТВ филм) || управник Позоришта (као Владимир Јокановић)
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е
|-
| 1991. || Мој брат Алекса || /
|-
| 1992. || Алекса Шантић (ТВ серија) || /
|-
| 1994. || Руско примирје (ТВ филм) || /
|-
| 1997. || Добродошли у Сарајево || Емирин ујак (као Владимир Јокановић)
|-
| 1997. || Савршени круг || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.е
|-
| 2000. || Буђење (ТВ филм) || /
|-
| 2003. || Римејк || Свештеник
|-
| 2004—2005. || Црна хроника (ТВ серија) || Хакија
|-
| 2006. || Све џаба || Комшија Мијо
|-
| 2008—2009. || Луд, збуњен, нормалан (ТВ серија) || Милорад Чичић
|-
| 2009. || -{Liberation in 26 Pictures}- (кратки филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.е
|-
| 2010. || Како је лија Ладин предавао њемачки (кратки филм) || /
|}

Хроника 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.е_
|-
| 2009. || Луд, збуњен, нормалан (ТВ серија)|| Милорад
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1929.
Умрли 2014.
Босанскохерцеговачки глумци
Југословенски глумци
Добојлије
Глумци Републике Српске